In Parenthesis steht für:

 In Parenthesis (Epos), Epos von David Jones (1937) 
 In Parenthesis (Oper), Oper von Iain Bell (2016)